Agnès Perroux (née en 1964), plasticienne et sculptrice française ;
 Alain Perroux (né en 1971), critique musical et journaliste suisse ;
 François Perroux (1903-1987), économiste français.

Voir aussi 
 Mont-Perroux, une ancienne commune française de l'Orne.